Norbert Bischofberger ist der Name folgender Personen:

* Norbert Bischofberger (Biochemiker) (* 1956), österreichischer Biochemiker
 Norbert Bischofberger (Journalist) (* 1964), Schweizer Journalist